Die Bundestagswahl zum 21. Deutschen Bundestag wird – vorbehaltlich der Auflösung des Bundestages nach  und vorbehaltlich der Verlängerung der Wahlperiode im Verteidigungsfall nach  des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland – voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst 2025 stattfinden.

Termin 
Nach  des Grundgesetzes findet die Wahl frühestens 46, spätestens 48 Monate nach dem Zusammentritt des 20. Deutschen Bundestages statt. Dessen konstituierende Sitzung fand am 26. Oktober 2021 statt. Demzufolge würde die Wahl, die an einem Sonntag oder Feiertag durchgeführt werden muss ( Bundeswahlgesetz), am 31. August, 7., 14., 21., 28. September, 3., 5., 12., 19. oder spätestens am 26. Oktober 2025 stattfinden.

Der Wahltag wird vom Bundespräsidenten festgelegt; er tut dies in der Regel im Einvernehmen mit Bundes- und Landesregierungen. Falls die Wahl wieder am letzten oder vorletzten Sonntag im September stattfindet (wie seit 1998 üblich), so wäre der 21. oder 28. September 2025 der Wahltag.

Zu einem Wahltermin vor Herbst 2025 käme es, wenn der Bundespräsident den Bundestag auflöst. Dies kann er nur dann, wenn entweder der Bundestag nach Rücktritt, Tod oder Feststellung der Amtsunfähigkeit des amtierenden Bundeskanzlers nicht spätestens in der dritten Wahlphase mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen neuen Bundeskanzler wählt () oder für eine vom Bundeskanzler gestellte Vertrauensfrage nicht die Mehrheit der Mitglieder des Bundestags stimmt und der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten die Auflösung des Bundestags vorschlägt (); in letzterem Fall erlischt die Möglichkeit zur Auflösung, wenn der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen neuen Bundeskanzler wählt. In beiden Fällen ist der Bundespräsident nicht verpflichtet, den Bundestag aufzulösen. Löst er ihn auf, muss die Neuwahl binnen 60 Tagen nach der Auflösung stattfinden ().

Wahlrecht 
Am 17. März 2023 verabschiedete der Bundestag ein reformiertes Wahlrecht. Die Größe des Bundestags wird auf 630 Abgeordnete fixiert. Die bisher mögliche Zuteilung von Überhangs- und Ausgleichsmandaten entfällt. Die Verteilung der Mandate erfolgt rein nach Anteil der Zweitstimmen. Dabei gilt wie bisher eine Sperrklausel von fünf Prozent (mit Ausnahme für Parteien nationaler Minderheiten), die bisherige Grundmandatsklausel fällt weg. Direktmandate werden nur zugeteilt, wenn sie durch einen entsprechenden Zweitstimmenanteil gedeckt sind; davon ausgenommen sind Direktmandate für parteiunabhängige Einzelbewerber.

Ausgangslage

Vorherige Bundestagswahl 

An der Bundestagswahl 2021 beteiligten sich 76,6 % der wahlberechtigten Deutschen.

Dabei wurde die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) mit deutlichen Gewinnen erstmals seit 2002 wieder stärkste Kraft. Die Unionsparteien auf Platz Zwei hingegen mussten mit weniger als 25 Prozent Stimmenanteil bei den Zweitstimmen ihr historisch schlechtestes Ergebnis hinnehmen.

Auf das historisch beste Ergebnis mit knapp unter 15 Prozent kam Bündnis 90/Die Grünen. Die Freien Demokraten (FDP) konnten sich im Vergleich zur Wahl 2017 ebenfalls leicht steigern und schafften es erstmals in ihrer Geschichte bei zwei aufeinanderfolgenden Bundestagswahlen ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen.

Die Alternative für Deutschland (AfD) erreichte ebenfalls knapp ein zweistelliges Ergebnis, musste jedoch Verluste hinnehmen. Die Linke verpasste die Fünf-Prozent-Hürde und wurde damit neben den Unionsparteien deutlichster Verlierer der Wahl. Aufgrund dreier gewonnener Direktmandate zog die Partei wegen der Grundmandatsklausel dennoch gemäß ihrem Zweitstimmenergebnis (4,9 %) in den Bundestag ein. Dort verfügt sie über mehr als fünf Prozent der Abgeordneten, sodass die Linke auch im 20. Bundestag als Fraktion vertreten ist.

Alle sonstigen angetretenen Parteien scheiterten deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde. Der Südschleswigsche Wählerverband, als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde befreit, erreichte bundesweit 0,1 % der gültigen Stimmen (in Schleswig-Holstein 3,2 %) und zog damit erstmals seit der ersten Bundestagswahl wieder mit einem Abgeordneten in das Parlament ein. Zuletzt hatte er bei der Bundestagswahl 1961 kandidiert.

Sitzverteilung im 20. Bundestag 

Der 20. Deutsche Bundestag ist mit 736 Sitzen der größte Bundestag aller Zeiten, übertraf also den 19. Deutschen Bundestag mit 709 Sitzen. Mit sechs Fraktionen und acht Parteien ist es zudem in dieser Hinsicht der vielfältigste Bundestag seit 1953, auch hier brach er den vom Vorgänger-Bundestag aufgestellten Rekord.

Die stärkste Fraktion stellt mit 206 Sitzen die SPD, die Unionsparteien folgen mit 197 Sitzen. Die drittgrößte Fraktion stellen die Grünen mit 118 Sitzen, gefolgt von der FDP mit 92 Sitzen. Die AfD besetzt 78 und die Linke 39 Sitze. Fraktionslos sind der Vertreter des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) sowie fünf Abgeordnete, die aus der AfD-Fraktion austraten.

Regierungsbildung 
Nach der Wahl 2021 kam es zu einer Ampelkoalition.

Umfragen und Prognosen

Verlauf 
Die Grafik zeigt den Verlauf der Umfragen auf monatliche Werte gemittelt.

Siehe auch 
 Liste voraussichtlicher Wahltermine in Deutschland

Einzelnachweise 

Deutscher Bundestag
2025